Enginyeria: estructura construïda per salvar un obstacle físic (un riu, una vall, una carretera, etc.) tot passant-hi per damunt. Vegeu pont
 Arquitectura popular: Pont (bestiar) - a Menorca, una barraca o cobert de pedra seca, amb característiques especials i feta específicament pel bestiar. Vegeu Pedra seca
 Geografia / Història
 El Pont, regió històrica de l'Àsia Menor, vora la mar Negra. En formaven part, entre d'altres, el Pont Capadoci i el Pont Polemoníac
 El regne del Pont, antic regne hel·lenístic centrat a la regió del Pont
 L'estat del Pont, territori sota domini grec del 1919 al 1922
 El Pont Euxí, antiga denominació grega de la mar Negra, vora la qual hi havia la regió del Pont
 El Pont d'Armentera, municipi de l'Alt Camp
 El Pont d'Arsèguel, poble del municipi d'Arsèguel, a l'Alt Urgell
 El Pont de Bar, municipi de l'Alt Urgell
 El Pont de Claverol, cap del municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Pont de Molins, municipi de l'Alt Empordà
 El Pont de Montanyana, municipi de la Baixa Ribagorça
 El Pont d'Orrit, poble del municipi de Tremp, al Pallars Jussà
 Eth Pònt de Rei, poble del municipi de Bausen, a la Vall d'Aran
 El Pont de Suert, municipi de l'Alta Ribagorça, capital de la comarca
 El Pont de Vilomara, cap del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, al Bages
 El Pont de Vilomara i Rocafort, municipi del Bages
 Ponts, vila i municipi de la Noguera
 Anatomia: 
 El pont del peu, part còncava del centre de la planta del peu
 El pont de Varoli, part de l'encèfal
 Electrònica:
 Pont rectificador, circuit electrònic que serveix per convertir corrent altern en corrent continu
 Informàtica:
 Pont de xarxa (o bridge), dispositiu d'interconnexió de xarxes d'ordinadors
 Mitologia: antic déu del mar preolímpic. Vegeu Pontos (mitologia)
 Música:
 Pont (música), passatge de la forma sonata
 Pont (Instrument musical), peça que separa les cordes
 Organologia (Música): peça d'alguns instruments de corda. Vegeu pont (organologia)
 Química: nom amb què són coneguts també alguns enllaços químics, com el pont d'hidrogen o el pont disulfur
 Personatges:
 Antoni Pont i Amenós, empresari targarí del sector agroalimentari
 Ferran Pont i Puntigam, polític terrassenc
 Jaume Pont i Ibáñez, poeta lleidatà
 Joan Baptista Pont i Moncho, dramaturg valencià
 Josep Pont i Gol, eclesiàstic, bisbe de Sogorb-Castelló i arquebisbe de Tarragona
 Josep Pont i Sans, polític, alcalde de Bellpuig i president de la Diputació de Lleida
 Magí Pont i Mestres, jurista i polític segarrenc
 Miquel Pont i Alguersuari, polític, alcalde de Castellar del Vallès
 Pere Pont, frare trinitari, inquisidor apostòlic de Mallorca
 Altres:
 Pont Aeri, línia aèria regular entre dos punts
 Pont Aeri (discoteca), discoteca de música electrònica
 El Pont d'Arcalís, grup de música tradicional catalana
 Fòrum Pont Aeri, grup d'empresaris catalans i espanyols

Vegeu també 
 Ponts (desambiguació)